

Pseudonyme 
 Hamé (rappeur)

Lieux 
 Hamé, un village de l'ouest de la République de Macédoine.